

Gibilterra 
Chiesa di Sant'Andrea a Gibilterra

Italia

Campania 
Chiesa di Sant'Andrea a Marafi, nel comune di Faicchio (BN) (BN)
Chiesa e convento di Sant'Andrea a Nocera Inferiore (SA)

Emilia-Romagna 
Chiesa di Sant'Andrea a Carpineti (RE)
Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Enzano, frazione di Sorbolo Mezzani (PR)
Chiesa di Sant'Andrea in Corneliano a Montebudello, frazione di Monteveglio (BO)
Chiesa di Sant'Andrea a Parma (PR)
Chiesa di Sant'Andrea a Paradigna, frazione di Parma (PR)
Chiesa di Sant'Andrea a Sant'Andrea, località di Busseto (PR)

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di Sant'Andrea a Coseano (UD)

Lazio 
 Chiesa di Sant'Andrea del Vignola a Roma
 Chiesa di Sant'Andrea della Valle a Roma
 Chiesa di Sant'Andrea a Subiaco (RM)

Liguria 
 Chiesa di Sant'Andrea a Campomorone (GE)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Chiusanico (IM)
 Chiesa di Sant'Andrea a Davagna (GE)
 Chiesa di Sant'Andrea a Genova
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Levanto (SP)
 Chiesa di Sant'Andrea a Lorsica (GE)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Mioglia (SV)
 Chiesa di Sant'Andrea a Sarzana (SP)

Lombardia 
 Chiesa di Sant'Andrea a Bergamo
 Chiesa di Sant'Andrea a Artogne (BS)
 Chiesa di Sant'Andrea a Bracca (BG)
 Chiesa di Sant'Andrea a Brignano Gera d'Adda (Bg)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Cazzano Sant'Andrea (BG)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Dalmine (BG)
 Chiesa di Sant'Andrea a Fino del Monte (BG)
 Chiesa di Sant'Andrea a Melzo (MI)
 Chiesa di Sant'Andrea a Mornico al Serio (BG)
 Chiesa di Sant'Andrea a Nuvolento (BS)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Pagnona (LC)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Pralboino (BS)
 Chiesa di Sant'Andrea a Premolo (BG)
 Chiesa di Sant'Andrea a Sonico (BS)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Strozza (BG)
 Chiesa di Sant'Andrea a Suisio (BG)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Vigevano
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Villa d'Adda (BG)
 Chiesa di Sant'Andrea in Catello – chiesa di Villa d'Adda (BG)

Piemonte 
 Chiesa di Sant'Andrea a Bra
 Chiesa di Sant'Andrea a Magliano Alfieri

Puglia 
 Chiesa di Sant'Andrea ad Altamura, in Provincia di Bari.
 Chiesa di Sant'Andrea a Barletta, in Provincia di Barletta-Andria-Trani)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Foggia
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Gravina in Puglia
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Trani

Sardegna 
Chiesa di Sant'Andrea a Birori (NU)
Chiesa di Sant'Andrea a Giave (SS)
Chiesa di Sant'Andrea a Quartu Sant'Elena (CA)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Sant'Andrea Frius (SU)
Chiesa di Sant'Andrea a Sassari
Chiesa di Sant'Andrea a Torralba (SS)

Sicilia 
Chiesa di Sant'Andrea a Cefalù (PA)
Chiesa di Sant'Andrea alle Vergini a Palermo
Chiesa di Sant'Andrea degli Amalfitani o degli «Aromatari» a Palermo
Chiesa di Sant'Andrea a Piazza Armerina (EN)

Toscana 
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Ampugnano (SI)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Arcidosso (GR)
Chiesa di Sant'Andrea a Barberino Val d'Elsa (FI)
Chiesa di Sant'Andrea a Buriano a Castiglione della Pescaia (GR)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Casale Marittimo (PI)
Chiesa di Sant'Andrea a Casola in Lunigiana (MS)
Chiesa di Sant'Andrea a Castiglioncello del Trinoro, frazione di Sarteano (SI)
Chiesa di Sant'Andrea a Firenze (scomparsa)
Chiesa di Sant'Andrea di Vinca – chiesa di Fivizzano (MS)
Chiesa di Sant'Andrea in Pozzale – chiesa di Fornacette
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Frontignano, nel comune di Murlo (SI)
Chiesa di Sant'Andrea a Gallicano (LU)
Chiesa di Sant'Andrea a Gattaiola, frazione di Lucca
Chiesa di Sant'Andrea a Grosseto (GR)
Chiesa di Sant'Andrea a Livorno (LI)
Chiesa di Sant'Andrea a Lucca
Chiesa di Sant'Andrea di Saltocchio – chiesa di Lucca
Chiesa di Sant'Andrea di Tempagnano – chiesa di Lucca
Chiesa di Sant'Andrea di Maggiano – chiesa di Lucca
Chiesa di Sant'Andrea a Massarosa (LU)
Chiesa di Sant'Andrea a Montecarlo (LU)
Chiesa di Sant'Andrea a Montespertoli (FI)
Chiesa di Sant'Andrea a Frontignano a Murlo (SI)
Chiesa di Sant'Andrea a Montebuono Sorano (GR)
Chiesa di Sant'Andrea a Monteverdi Marittimo (PI)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Palaia (PI)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Papaiano nel comune di Poggibonsi (SI)
Chiesa di Sant'Andrea della Torre a Pieve Santo Stefano (AR)
Chiesa di Sant'Andrea Forisportam a Pisa
Chiesa di Sant'Andrea a Pistoia (PT)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Plodio (SV)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Salino, frazione di Varese Ligure (SP)
Chiesa di Sant'Andrea a San Casciano in Val di Pesa (FI)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di San Donnino, nel comune di Campi Bisenzio (FI)
Chiesa di Sant'Andrea a Sant'Andrea in Percussina, frazione di San Casciano in Val di Pesa (FI)
Chiesa di Sant'Andrea a Fabbrica a San Casciano in Val di Pesa (FI)
Chiesa di Sant'Andrea a Luiano a San Casciano in Val di Pesa (FI)
Chiesa di Sant'Andrea a Sassetta (LI)
Chiesa di Sant'Andrea a Siena (SI)
 Chiesa di Sant'Andrea – chiesa di Soiana, nel comune di Terricciola (PI)
Chiesa di Sant'Andrea ad Ampugnano a Sovicille (SI)
Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Tirli, frazione di Castiglione della Pescaia (GR)
Chiesa di Sant'Andrea a Viareggio (LU)

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Sant'Andrea – Civezzano
 Chiesa di Sant'Andrea – Chiusa
 Chiesa dei Santi Andrea ed Egidio – Salobbi, frazione di Novella
 Chiesa di Sant'Andrea – Rio di Pusteria
 Chiesa di Sant'Andrea – Sella Giudicarie
 Chiesa di Sant'Andrea – Siror, frazione di Primiero San Martino di Castrozza
 Chiesa di Sant'Andrea – Storo
 Chiesa di Sant'Andrea – Torbole, frazione di Nago-Torbole

Umbria 
 Chiesa di Sant'Andrea – Campi
 Chiesa di Sant'Andrea – Orvieto
 Chiesa di Sant'Andrea – Spello

Valle d'Aosta 
 Chiesa di Sant'Andrea – Antey-Saint-André

Veneto 
 Chiesa di Sant'Andrea – Padova
 Chiesa di Sant'Andrea – Venegazzù, frazione di Volpago del Montello
 Chiesa di Sant'Andrea – località Torcello, nel comune di Venezia (scomparsa)

Marocco 
Chiesa di Sant'Andrea – Tangeri

Polonia 
 Chiesa di Sant'Andrea – Cracovia

San Marino 
Chiesa di Sant'Andrea – Acquaviva
Chiesa di Sant'Andrea – Serravalle

Spagna 
 Chiesa di Sant'Andrea – Avila
 Chiesa di Sant'Andrea – Sabiñánigo

Svizzera 
 Chiesa di Sant'Andrea – Bellinzona
 Chiesa di Sant'Andrea – Campestro (Capriasca)
 Chiesa di Sant'Andrea – Faido
 Chiesa di Sant'Andrea – Lamone
 Chiesa di Sant'Andrea – Melano
 Chiesa di Sant'Andrea – Monteceneri

Ucraina 
 Chiesa di Sant'Andrea – Kiev

Pagine correlate 
 Sant'Andrea (disambigua)
 Chiesa di Sant'Andrea Apostolo
 Basilica di Sant'Andrea
 Cattedrale di Sant'Andrea
 Oratorio di Sant'Andrea
 Pieve di Sant'Andrea
 Chiesa dei Santi Bartolomeo e Andrea
 Chiesa dei Santi Pietro e Andrea